PSG steht für: 
 Parallelschaltgetriebe der Firma LuK, siehe Doppelkupplungsgetriebe #Geschichte und Markennamen
 Paris Saint-Germain, ein französischer Fußballverein
 dessen Handballabteilung, siehe Paris Saint-Germain (Handball)
 Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale, ehemaliger Name der deutschen Partei Sozialistische Gleichheitspartei (SGP)
 Paul-Schneider-Gymnasium (Meisenheim)
 Pfadfinderinnenschaft St. Georg, ein deutscher katholischer Pfadfinderinnenverband
 Pflegestärkungsgesetze, Name der rechtlichen Änderungen der gesetzlichen Pflegeversicherung. Mit dem PSG I wurden zum 1. Januar 2015 betragliche Anpassungen umgesetzt. Mit dem noch anstehenden PSG II soll nun ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff mit 5 Pflegegraden anstelle der 3 Pflegestufen eingeführt werden.
 Phrasenstrukturgrammatik, Konzept der Linguistik und der theoretischen Informatik
 Phasmid Study Group, ein Verband zur Erforschung und Haltung von Gespenstschrecken 
 Phosphorsilicatglas, ein mit Phosphor dotiertes Siliciumdioxid, siehe Borphosphorsilicatglas
 Pirnaer Schützengilde
 Polysomnographie, ein diagnostisches Verfahren in der Schlafmedizin
 Präzisionsschützengewehr, siehe Scharfschützengewehr
 Produktsicherheitsgesetz (Österreich), österreichisches Gesetz zu Sicherheitsanforderungen an Verbraucherprodukte
 Pressure Sensor Glow Plug, eine Drucksensor-Glühkerze für Dieselmotoren, siehe BorgWarner Beru Systems

psg steht für:
 Penang-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung